Ženski kuglački klub "Pitomača" (ŽKK "Pitomača"; Pitomača) je ženski kuglački klub iz Pitomače, Virovitičko-podravska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. klub se natječe u "2. hrvatskoj ligi za žene - Istok", ligi drugog stupnja hrvatske kuglačke lige za žene. 

 O klubu ŽKK "Pitomača" od osamostaljenja Hrvatske je nastupao u skupinama "1. B lige" i "2. hrvatske lige", te u sezoni 1995./96. u "1. A lige za žene".  
Od 1993. do 2002. godine su nastupali pod nazivom "Duhanprodukt"''.  
Za nastupe i treninge koriste kuglanu u Pitomači.

Uspjesi

Ekipno 
 1. B HKL - Sjever 
 prvak: 1994./95. 
 drugoplasirani: 1996./97.

Pojedinačno (po disciplinama)

Pregled plasmana po sezonama

Poznate igračice

Unutarnje poveznice  
 Kuglački klub Pitomača

Vanjske poveznice 
 kuglanje.hr, ŽKK Pitomača 
 kuglanje.hr, Ženski kuglački klub Pitomača - 810195 
 sportilus.com, ŽENSKI KUGLAČKI KLUB PITOMAČA

Izvori 
 
 library.foi.hr, "Virovitički list - županijski tjednik", br. 1851, (1/1994), god. XLII, izdano 7. siječnja 1994., str. 12 (Šport), preuzeto 8. studenog 2020.  
 kuglanje.hr, Kuglana: Pitomača, pristupljeno 8. studenog 2020. 
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglana: Pitomača, pristupljeno 8. studenog 2020. 
 poslovna.hr, ŽENSKI KUGLAČKI KLUB PITOMAČA 
 pitomaca.hr, Sportski klubovi i udruge na području općine Pitomača, pristupljeno 8. studenog 2020.
 fininfo.hr, ŽKK "PITOMAČA" 
 bisnode.hr, ŽENSKI KUGLAČKI KLUB "PITOMAČA" 
 companywall.hr, ŽENSKI KUGLAČKI KLUB PITOMAČA 
 mojatvrtka.net, ŽENSKI KUGLAČKI KLUB PITOMAČA 
  

 

Hrvatski ženski kuglački klubovi 
Pitomača
Pitomača